Gregoor kan verwijzen naar:
 Gregoor van Dijk
 Jan Gregoor